Le muscle psoas peut désigner :
 le muscle grand psoas, un muscle participant à la flexion de la cuisse ;
 le muscle petit psoas, un muscle participant à la flexion du rachis ;
 le muscle ilio-psoas, ensemble formé du muscle grand psoas et du muscle iliaque.